Болотня — топоним:

Белоруссия 
 Болотня — агрогородок, центр Болотнянского сельсовета Рогачёвского района Гомельской области

Россия 
 Болотня — деревня в Дубровском районе Брянской области
 Болотня — деревня в Клетнянском районе Брянской области
 Болотня — деревня в Зарайском районе Московской области.

Украина 
 Болотня — село в Иванковском районе Киевской области
 Болотня — село в Перемышлянском районе Львовской области
 Болотня — река в Жолковском и Сокальском районах Львовской области

Прочее 
 Болотня — могильник у одноимённого села в Перемышлянском районе Львовской области.